Мальдіні — італійське прізвище, насамперед відоме завдяки династії футболістів «Мілана» та збірної Італії — Чезаре (батько) та Паоло (син).

На думку словенських дослідників прізвище є італізованою формою словенського прізвища Мальдич (). У підтримку цієї версії зокрема наводиться той факт, що Чезаре Мальдіні походить з прикордонного Словенії Трієста, в якому проживає значна словенська діаспора.

Відомі носії прізвища:
 Даніель Мальдіні (*2001) — італійський футболіст, півзахисник «Мілана». Син Паоло Мальдіні, онук Чезаре Мальдіні.
 Паоло Мальдіні (*1968) — італійський футболіст. Багаторічний капітан збірної Італії і «Мілана». 
 Чезаре Мальдіні (1932—2016) — італійський футболіст, захисник. Згодом — футбольний тренер, головний тренер молодіжної та національної збірних команд Італії.

Примітки 

Італійські прізвища